Sayang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sayang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Sayang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar